Tuia ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Tuia (* 1990), italienischer Fußballspieler
 Pio Tuia (* 1943), neuseeländischer Politiker, Präsident von Tokelau
 Samuel Tuia (* 1986), französischer Volleyballspieler
 Tuanaitau F. Tuia (1920–2010), amerikanisch-samoanischer Politiker

Siehe auch:
 Tuja
 Thuja